FBXW12 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 3-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 464 амінокислот, а молекулярна маса — 53 056.

Задіяний у таких біологічних процесах, як убіквітинування білків, альтернативний сплайсинг.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 3

Некатегоризовані білки